Rote Flut steht für:
 Rote Flut (Slogan), ein politisches Argument des Antikommunismus nach dem Koreakrieg
 Algenblüte, eine Algenvermehrung
Werktitel:
 Die rote Flut, ein US-Spielfilm